Asfaw ist der Familienname folgender Personen: 

 Berhane Asfaw (* 1954), äthiopischer Paläoanthropologe
 Gashaw Asfaw (* 1978), äthiopischer Marathonläufer
 Menen Asfaw (1889–1962), äthiopische Kaiserin